Эдвин Боринг (, полное имя Edwin Garrigues (Gary) Boring; 1886 — 1968) — американский экспериментальный психолог, профессор психологии в университетах Кларка и Гарварда, который впоследствии стал одним из первых историков психологии. В 1928 году был президентом Американской психологической ассоциации.

Биография 
Родился 23 октября 1886 года в Филадельфии в семье квакеров, интересующихся наукой. Его старшая сестра Элис была зоологом.

С 1904 года Эдвин изучал электротехнику в Корнеллском университете, получив диплом инженера в 1908 году. Затем устроился на работу в сталелитейную компанию Bethlehem Steel в Пенсильвании. Он вернулся в университет, чтобы получить степень магистра в области физики, но увлёкся психологией и изучал у Айзека Бентли () психологию животных. Сам Боринг отмечал, что его интерес к психологии начался в 1905 году, когда в университете он посещал психологический факультатив Эдварда Титченера.

В 1914 году Боринг получил степень доктора философии. В это время его жена Lucy Day присоединилась к исследовательской группе Титченера. Вместе с женой они сотрудничали с учёным до его смерти в 1927 году, а в 1929 году Боринг опубликовал свою работу The History of Experimental Psychology. Во время Первой мировой войны Эдвин не был призван на военную службу из-за рождения сына. Американский психолог Роберт Йеркс предложил ему присоединиться к его группе по тестированию интеллекта. Позже Боринг был назначен начальником психологической экспертизы в лагере Camp Upton в Лонг-Айленде. В 1918 году ему было предложено работать в армии, но учёный продолжил свои работы по тестирования интеллекта, чем он занимался впоследствии на протяжении всей своей жизни.

В 1920 году Борингу была предложена должность в Гарвардском университете, одновременно он продолжил опыты с Йерксом в Миннесоте. Однако перед началом работы в Гарварде, президент Университета Кларка Грэнвилл Холл, предложил ему работу в качестве профессора экспериментальной психологии в своём вузе. Здесь Боринг проработал до прихода нового президента — Wallace Walter Atwood, с которым у него начались разногласия. Учёный получил новые предложения из Гарвардского и Стэнфордского университетов, выбрав первый.

Его пребывание в Гарварде едва не закончилось в самом начале, когда Боринг попал в автомобильную аварию. Ему проломило череп и в течение шести недель он находился в больнице. Также травма привела к временной амнезии. Но Боринг был принят директором лаборатории в 1924 году и занимал эту должность до 1949 года, когда ушел в отставку. В 1928 году он получил должность профессора и в том же году был президентом Американской психологической ассоциации. В 1933 году президентом Гарвардского университета стал Джеймс Конант, который уделял психологии значительно больше внимания нежели прежний президент, и в 1934 году он по предложению Боринга открыл в университете кафедру психологии и философии. Боринг стал первым заведующим кафедрой психологии, но спустя два года он оставил должность Гордону Олпорту.

В 1945 году Эдвин Боринг был избран председателем Комитета по публикациям Американского философского общества. В 1966 году в Американской психологической ассоциации было создано подразделение, по истории психологии. Боринг отказался баллотироваться в его президенты и был избран «почётным президентом» за признание его работ. За значительный вклад Боринга в психологию, Роберт Йеркс назвал его «Мистер психологии» ().

Умер 1 июля 1968 года в Кембридже, штат Массачусетс, от миеломной болезни. Похоронен на городском кладбище .

C 1914 года Эдвин Боринг был женат на Lucy May Day (1886—1996), американском психологе. У них родилось четверо детей. Интересно, что их первенец-сын родился 11 января 1916 года  — в день рождения Эдварда Титченера.

Некоторые труды 
 A History of Experimental Psychology (1929).
 The Physical Dimensions of Consciousness (1933).
 Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology (1942).
 Introduction to Psychology (1938).
 Sensation and perception in the history of experimental psychology (1942, New York: Appleton-Century-Crofts).
 Psychology for the Fighting Man (1943).
 Psychology for the Armed Services (1945).
 Foundations of Psychology (1948, with Herbert Langfeld and Harry Weld).
 A History of Experimental Psychology (1950, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall).
 Psychologist at Large: an Autobiography and Selected Essays (1961).
 History, Psychology, and Science: Selected Papers (1963).
 A Source Book in the History of Psychology (1965, as editor, with Richard J. Herrnstein).
 History of Psychology in Autobiography (vols I-IV, 1930-1952).

Примечания

Ссылки 
 Edwin G. Boring 
 Edwin G. Boring 
 Эдвин Боринг (1886-1968)
 Боринг (Boring) Эдвин Гарриджи (1886–1968)

Психологи по алфавиту
Психологи США
Члены Национальной академии наук США
Преподаватели Университета Кларка